Ampyx () ha diversi significati

ampyx è una fascia che si pone in testa per tenere i capelli, spesso in metallo.

Mitologia greca 
Nella mitologia greca ci sono diverse figure con il nome Ampyx, o Ampycus (alt. "Ampykos").

 Ampyx o Ampice era il padre di Mopso, un indovino che viaggiò con gli Argonauti
 Ampyx o Ampycus un prete etiope di Demetra (Cerere). Appare nelle Metamorfosi di Ovidio.
 Ampyx o Amycus, figlio di Ofione, uno dei Lapiti che combatte contro i Centauri al matrimonio di Piritoo. Appare nelle Metamorfosi di Ovidio.
 Ampyx un antenato di Patreas, il fondatore di Patrae. Appare nella Periegesi della Grecia di Pausania.

Paleontologia 
In paleontologia, Ampyx è un genere di trilobiti Asaphida del medio Ordoviciano.

Note